Spiteller ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Spiteller (* 1974), österreichischer Biochemiker 
 Gerhard Spiteller (1931–2017), österreichischer Naturstoffchemiker
 Michael Spiteller (* 1954), österreichischer Umweltchemiker
 Peter Spiteller (* 1971), österreichischer organischer Chemiker 

Siehe auch:
 Spitteler
 Spittler